Cattedrale del Santissimo Salvatore – chiesa di Caienna
 Cattedrale del Santissimo Salvatore – chiesa di Černihiv
 Cattedrale del Santissimo Salvatore – chiesa di Mazara del Vallo

Pagine correlate 

 Cattedrale del Salvatore